Amphiblestrum är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Gray 1848. Amphiblestrum ingår i familjen Calloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Amphiblestrum